Пе́лтонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пелтонен, Вилле (род. 1973) — финский хоккеист, отец Э. Пелтонен.
 Пелтонен, Вихтори (псевдоним Йоханнес Линнанкоски; 1869—1913) — финский писатель, журналист, переводчик.
 Пелтонен, Урхо (1893—1951) — финский легкоатлет.
 Пелтонен, Эмми (род. 1999) — финская фигуристка-одиночница, дочь В. Пелтонена.
 Пелтонен, Юхани (род. 1936) — финский футболист.